1934/35 was het 24ste seizoen in de Oostenrijkse competitie, ingericht door de WFV (Wiener Fußballverband). De competitie stond enkel open voor clubs uit de hoofdstad Wenen en voorsteden daarvan. De hoogste klasse was de I. Liga, daaronder stond de II. Liga. In de andere deelstaten was de Landesliga de hoogste mogelijke speelklasse. De kampioenen van de Landesliga's speelden om het Amateurkampioenschap.

I. Liga 

Kampioenenploeg Rapid:Rudolf Raftl - Leopold Czejka, Karl Jestrab, Ludwig Tauschek, Ernst Letsch, Franz Wagner, Stefan Skoumal, Rudolf Fiala, Leopold Zeman, Josef Smistik (C), Franz Smistik, Johann Ostermann, Karl Hochreiter, Johann Luef, Matthias Kaburek, Johann Pesser, Franz Binder, Josef Bican - Sektionsleiter: Dionys Schönecker - Trainer: Eduard Bauer

(B) = bekerwinnaar, (K) = verdedigend kampioen, (P) = promovendus, (D) = gedegradeerd vorig seizoen

Kwalificatietoernooi Mitropacup 
Er mochten dit seizoen 4 clubs deelnemen aan de Mitropacup, om de vierde club te bepalen namen de nummers drie tot zes het tegen elkaar op in een nacompetitie.

Eindronde 
De eindronde vond plaats tussen de beide kampioenen van de tweede klasse.

II. Liga 
Door de komst van de VAFÖ-clubs werd er een tweede reeks van de tweede klasse bijgemaakt.

II. Liga Nord

II. Liga Süd

Amateurkampioenschap 

<div id="3">1<small>Beslissende wedstrijd op neutraal terrein.

Landesliga

Niederösterreich 
Badener AC werd kampioen.

Oberösterreich-Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Externe link 
 Saison 1934/35 rsssf.com

Oostenrijks voetbalseizoen